Blue Sunshine é o primeiro e único álbum da banda Britânica The Glove, que foi inicialmente editado em 1983.

Faixas

Álbuns de estreia de 1983
Álbuns duplos
The Glove